Koff ist der Familienname folgender Personen:

 Clea Koff (* 1972), US-amerikanische forensische Anthropologin und Autorin
 David Koff (1939–2014), US-amerikanischer Filmemacher
 Eva Koff (* 1973), estnische Schriftstellerin, Kinderbuchautorin und Übersetzerin
 Indrek Koff (* 1975), estnischer Schriftsteller und Übersetzer

Koff bezeichnet außerdem:

 Koff (Markenname)